Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1994 wurde vom 24. bis 25. Februar ausgetragen.

Das Rennen bestand aus einem Abfahrtslauf, der im Skigebiet Kvitfjell stattfand und zwei Slalomläufen, die im Skigebiet Hafjell ausgetragen wurden. Aus allen drei Zeiten wurde die Gesamtzeit berechnet.

Alle drei Medaillengewinner kamen aus Norwegen. Olympiasieger wurde der amtierende Weltmeister Lasse Kjus, vor Kjetil André Aamodt und Harald Christian Strand Nilsen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Alpine Kombination (Männer)
Sportveranstaltung in Ringebu
Sportveranstaltung in Øyer